Австралійська райка (Litoria) — рід земноводних родини Pelodryadidae. Має 200 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 1,6 до 13,5 см за своєї будовою схожі на представників родів райка та деревна райка. Відрізняються відсутністю пігментацією повік, горизонтальною райдужною оболонкою. Забарвлення здебільшого темних кольорів з різними відтінками.

Спосіб життя 
Зустрічаються у різних ландшафтах: лісах, напівпустелях, пагорбах. Більшість веде наземний спосіб життя. Значна частина видів значну частину життя перебувають на деревах. Харчуються здебільшого безхребетними.

Це яйцекладні амфібії.

Розповсюдження 
Мешкають в Австралії, Новій Гвінеї, Соломонових островах, на Новій Каледонії, Новій Зеландії, Молуккських островах, о. Тимор.

Види

Джерела 
 Cogger, H.G. 1979. Reptiles & Amphibians of Australia. A. H. & A. W. REED PTY LTD ISBN 0-589-50108-9
 G. H. Pyke (Hrsg.): The green and golden bell frog Litoria aurea: biology and conservation. Royal Zoological Society of New South Wales, Mosman, 1996

Pelodryadidae
Роди земноводних